Żuława peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Żuława, un village dans la voïvodie de Lublin
 Żuława, un village dans la voïvodie de Poméranie